Бе Ен Пе Париба Оупън 2010 е 34-тото издание на Бе Ен Пе Париба Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Индиън Уелс, САЩ от 8 до 21 март. През тази година участие отказаха първите две в световната ранглиста за жени на WTA Серина Уилямс и Динара Сафина. Вера Звонарьова трябваше да защитава титлата си, но отстъпи с 2 – 6, 5 – 7 на Саманта Стосър на осминафинала. Шампионка стана Йелена Янкович. При двойките победителки от Бе Ен Пе Париба Оупън 2009 бяха Виктория Азаренка и Вера Звонарьова, но беларуската състезателка реши да пропусне турнира. Звонарьова избра за своя партньорка Луцие Шафаржова, а двете отпаднаха още в първия кръг. Трофеят е завоюван от непоставената двойка Квета Пешке и Катарина Среботник.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Поставени двойки 
  Кара Блек /  Лизел Хубер (четвъртфинал)
  Нурия Лагостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (четвъртфинал)
  Надя Петрова /  Саманта Стосър (финал)
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс (1 кръг)
  Алиса Клейбанова /  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Бетани Матек /  Дзи Ян (полуфинал)
  Чиа-Джун Чуан /  Су-Вей Хсие (1 кръг)
  Екатерина Макарова /  Шуай Пън (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Бе Ен Пе Париба Оупън